Backus ist der Name folgender geographischer Objekte in den USA:

 Backus Island, Insel im St. Louis County, Minnesota
 Backus Lake, mehrere Seen
 Backus (Minnesota), Ort im Cass County
 Backus (New York), Ort im St. Lawrence County
 Backus (Pennsylvania), Ort im McKean County
 Backus (West Virginia), Ort im Fayette County
 Backus Beach, Ort im Alcona County, Michigan
 Backus Corner, Ort im New London County, Connecticut

Backus ist der Familienname folgender Personen:
 A. E. Backus (1906–1990), US-amerikanischer Künstler
 Anja Backus (* 1988), deutsche Musicaldarstellerin
 Billy Backus (* 1943), US-amerikanischer Boxer
 Bob Backus (1926–1999), US-amerikanischer Hammerwerfer
 Earl Backus (* um 1920; † nach 1979), US-amerikanischer Gitarrist
 George Edward Backus (* 1930), US-amerikanischer Geophysiker
 Gus Backus (1937–2019), US-amerikanischer Musiker und Schlagersänger
 Henry T. Backus (1809–1877), US-amerikanischer Politiker
 Irena Backus (* 1950), schweizerisch-britische Kirchenhistorikerin
 Isaac Backus (1724–1806), US-amerikanischer Prediger und Politiker
 Jeff Backus (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Jim Backus (1913–1989), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Johannes Backus (* 1966), Generalarzt
 John W. Backus (1924–2007), US-amerikanischer Informatiker
 Myron Backus (1908–1988), US-amerikanischer Mykologe
 Richard Haven Backus (1922–2012), US-amerikanischer Meereskundler
 Ronald Backus (1922–1999), britischer Segler
 Thomas Backus (1800–1858), US-amerikanischer Politiker

Backus bezeichnet außerdem:
 Backus Water Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Backus-Naur-Form (formale Metasprache zur Darstellung kontextfreier Grammatiken)

Siehe auch:
 Backes (Begriffsklärung)
 Backhaus